Подберезцы — топоним:

Украина 
 Подберёзцы — село,  Пустомытовский район,  Львовская область
 Подберезцы — село,  Зборовский район,  Тернопольская область